Det øvreschlesiske Industriområde er Polens vigtigste industriområde. Det er centrum for landets stenkulsbrydning og sværindustri. 98 % af de polske Stenkul og 53 % af Jernmalmen bliver bearbejdet her, og området har en andel på 16,8% af den polske sværindustri.

Geografi 
Det øvreschlesiske industriområde ligger i et historisk område af Øvre Schlesien og Zagłębie Dąbrowskie i et bassin mellem floderne Wisła og Oder. 

Det er også Polens næststørste storbyområde .

Vigtigste byer

Nævneværdige forstæder 

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|-----
! Forstæder
Population
! Area
|-----
| Tarnowskie Góry || align="right" | 61 642
| 82,47 km²
|-----
| Czerwionka-Leszczyny || align="right" | 41 068
| 115,65 km²
|-----
| Mikołów || align="right" | 28 460
| 18,07 km²
|-----
| Łaziska Górne || align="right" | 21 768
| 20,2 km²
|-----
| Bieruń || align="right" | 19 724
| 40,31 km²
|-----
| Pyskowice || align="right" | 18 717
| 31,14 km²
|-----
| Orzesze || align="right" | 18 667
| 85 km²
|-----
| Radzionków || align="right" | 17 300
| 13,14 km²
|-----
| Lędziny || align="right" | 15 946
| 31,04 km²
|-----
| Toszek || align="right" | 10 547
| 98,53 km²
|-----
| Wojkowice || align="right" | 9 670
| 12,78 km²
|-----
| Imielin || align="right" | 7 650
| 28,04 km²
|-----
| Miasteczko Śląskie || align="right" | 7 585
| 68,3 km²
|-----
| Sławków || align="right" | 6 770
| 36,6 km²
|-----
| Total || align="right" | 285 464
| 681,27 km²
|}

Polen